Statendam est un nom d'origine néerlandaise. Il peut faire référence à :

Digue
Statendam: une ancienne digue sur l'île de Goeree-Overflakkee.

Navires 
Six navires ont navigué ou naviguent sous le nom de Statendam:
 Le , un paquebot de la Holland America Line mis en service en 1898 et détruit en 1927 à Gênes.
 Le Statendam, un paquebot de la Holland America Line réquisitionné par l’Amirauté Britannique pendant la Première Guerre mondiale et torpillé le .
 Le , un paquebot de la Holland America Line mis en service en 1929 et détruit en 1940 à Rotterdam après avoir été endommagé par un incendie.
 Le Statendam, un paquebot de la Holland America Line mis en service en 1957 et détruit en 2007 à Alang.
 Le , un navire de croisière en service sur le Rhin depuis 1966.
 Le Statendam, un paquebot de la Holland America Line en service depuis 1993.

Homonymie de bateaux